The Bourne Identity pode ser:
The Bourne Identity (livro)
The Bourne Identity (filme de 1988)
The Bourne Identity (filme), de 2002

Desambiguação